Пампу́лов — фамилия.

Известные носители 
 Пампулов, Моисей Аронович (1801—1884) — предводитель крымских караимов, поэт, гласный городской думы, в течение многих лет был городским головой Евпатории.
 Пампулов, Самуил Моисеевич (1831—1911) — потомственный почётный гражданин Севастополя, городской голова Евпатории, караимский гахам.

См. также 
 Панпулов